Chinesiologia – anche scritta come kinesiologia o come cinesiologia e che concerne lo studio scientifico del movimento corporeo.
 Kinesiologia applicata – terapia alternativa fondata da George Joseph Goodheart Jr.